Kurt Spohn ist der Name folgender Personen:

* Kurt Spohn (Mediziner) (1919–1998), deutscher Chirurg 
 Kurt Spohn (Politiker) (* 1935), deutscher Politiker (CDU), MdHB